Алькеевская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Алькеевская волость (Спасский уезд) — в составе Казанской губернии, Спасский уезд
 Алькеевская волость (Тетюшский уезд) — в составе Казанской губернии, Тетюшский уезд
 Алькеевская волость (Бугульминский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугульминский уезд